Арнор:

 Арнор — в легендариуме Дж. Р. Р. Толкина северное королевство дунэдайн в Средиземье.
 Арнор Смарасон (род. 1988) — исландский футболист.